Konservering kan avse:

 Konservering – behandling och förberedande av livsmedel eller andra produkter eller föremål för att förlänga hållbarheten
 Konservering (kulturarv) – åtgärder som syftar till att förhindra och sakta ner nedbrytningen av det fysiska materialet
 Konservation (fysik) – en fysikalisk lag som statuerar att en viss storhet
 Konserverad änka – en ny kyrkoherde, soldat eller hantverkare, gifte sig med en företrädares änka eller dotter

Se även
 Konserveringsmedel
 Konservburk